Japońskie uzbrojenie:
 Typ 97 Te-Ke – tankietka z okresu II wojny światowej
 Typ 97 Chi-Ni – czołg średni z okresu międzywojennego
 Typ 97 Chi-Ha – czołg średni z okresu II wojny światowej
 Typ 97 Shinhoto Chi-Ha – czołg średni z okresu II wojny światowej

 81 mm moździerz Typ 97 – moździerz kalibru 81 mm
 90 mm moździerz Typ 97 – moździerz kalibru 90 mm
 150 mm moździerz Typ 97 – moździerz kalibru 150 mm

 Typ 97 – granat ręczny
 Typ 97 – karabin przeciwpancerny
 Typ 97 – karabin wyborowy
 Typ 97 – torpeda

Inne:
 Typ 97 – chiński bojowy wóz piechoty